Жарский:

Топонимы 
 Жарская волость.
 Жарский повят — район в Польше.

Персоналии 
 Жарская, Марина Михайловна (1983) — белорусская самбистка и дзюдоистка.
 Жарский, Иван Михайлович (1944) — ректор Белорусского государственного технологического университета (1986—2016), Заслуженный работник народного образования Республики Беларусь, почётный химик Республики Беларусь.
 Жарский, Василий Алексеевич (1906—1973) — русский и удмуртский художник, живописец.